Här listas Sveriges herrlandskamper i landhockey.

Källor

Landhockey i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige